НТМЗ — аббревиатура:
 Нижне-Тагильский металлургический завод
 Новотульский металлургический завод